Куприе́нко — украинская фамилия.

Этимология 
Фамилия Куприенко образована от русского мужского крестильного имени Куприян.

Известные носители 
 Куприенко, Андрей Никитьевич (1913—1984) — Герой Социалистического Труда.
 Куприенко, Владимир Алексеевич — российский журналист, писатель. Главный редактор регионального приложения «Аргументы и факты — Дальний Восток».
 Куприенко, Вячеслав Николаевич (род. 1964) — советский офицер спецназа, участник Афганской войны (1979—1989); украинский автор-исполнитель, переводчик с китайского языка.
 Куприенко, Илья Киреевич (1916—1988) — советский солдат Второй мировой войны, полный кавалер ордена Славы.
 Куприенко, Павел Константинович (1939—2011) — советский и украинский футболист, тренер. Тренер футбольной школы «Днепр-75», Заслуженный тренер Украины.